Une indulgence est la facilité à excuser et à pardonner les fautes, les défauts. 
 Une indulgence est une rémission de la peine encourue en raison d'un péché dans l'Église catholique romaine.